272 Dywizja Piechoty ’40 (III Rzesza)
 272 Dywizja Piechoty ’43 (III Rzesza)
 272 Dywizja Strzelecka (ZSRR)